Гродзиск-Мазовецкий () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гродзиский повят (Мазовецкое воеводство), Мазовецкое воеводство. Население — 37 437 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2005 года:

Сельские округа 
 Адамовизна
 Хлебня
 Хшанув-Дужы
 Хшанув-Малы
 Чарны-Ляс
 Издебно-Косцельне
 Нове-Издебно
 Янинув
 Кады
 Каленчин
 Нове-Клудно
 Старе-Клудно
 Козерки
 Нове-Козеры
 Козеры
 Краснича-Воля
 Ксёнженице
 Макувка
 Марынин
 Натолин
 Одрано-Воля
 Опыпы
 Радоне
 Щенсне
 Тлусте
 Уршулин
 Венжык
 Владкув
 Вулька-Гродзиска
 Заблотня
 Жукув
 Адамув
 Мосциска

Соседние гмины 
 Гмина Баранув
 Гмина Блоне
 Гмина Брвинув
 Гмина Якторув
 Милянувек
 Гмина Надажин
 Гмина Радзеёвице
 Гмина Жабя-Воля

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства